Милан Обреновић (војвода) (?−1810), полубрат кнеза Милоша, руднички војвода у Првом српском устанку.
 Милан Обреновић (кнез) (1819−1839), син кнеза Милоша, кнез Србије 1839. године.
 Милан Обреновић (1854−1901), братанац кнеза Милоша, кнез Србије у периоду 1872−1882. године и краљ 1882−1889. године.